

Ольгино — село, Успенський район, Павлодарська область

Ольгино — присілок, Вадінський район, Пензенська область
 Ольгино — село, Уярський район, Красноярський край

Ольгино — ботанічний заказник місцевого значення, Ємільчинський район, Житомирська область

Див. також 
 Ольгинка